De Rally van San Remo 2000, formeel 42º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia, was de 42e editie van de Rally van San Remo en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 332e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2000
Rally van San Remo